Mai Nakamura (1979 - ), nageuse japonaise
 Mai Nakamura (1989 - ), nageuse synchronisée japonaise